Cacho ist der spanische Familienname folgender Personen:

 Daniel Giménez Cacho (* 1961), mexikanischer Schauspieler
 Fermín Cacho (* 1969), spanischer Mittelstreckenläufer
 J. Francisco Serrano Cacho (* 1937), mexikanischer Architekt
 Juan Carlos Cacho (* 1982), mexikanischer Fußballspieler
 Lydia Cacho (* 1963), mexikanische Journalistin, Feministin und Menschenrechtsaktivistin
 Mario Cacho (* 1962), mexikanischer Fußballspieler